Moussa Alzouma (Niamei, 30 de setembro de 1982) é um futebolista profissional nigerino que atua como goleiro.

Carreira 
Moussa Alzouma representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Naturais de Niamei